Лига 2 2003/2004 годов () — 65-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 1 августа 2003 года и закончился 22 мая 2004 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2003/04 на lfp.fr

2003/2004
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2003 году
Спорт во Франции в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004